Stenophysa är ett släkte av snäckor. Stenophysa ingår i familjen blåssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blåssnäckor
Stenophysa